В данной статье представлен список футбольных клубов Бразилии по количеству болельщиков. В нём перечислены бразильские футбольные клубы с указанием оценок количества болельщиков для каждого клуба. Для включения в список команда должна быть упомянута в одном из следующих видов исследований: опросы, оценки независимых агентств, исследования социальных сетей, статистика поисковых систем.

Во всех представленных ниже исследованиях первую четыре места по популярности занимают следующие команды: «Фламенго» (Рио-де-Жанейро), «Коринтианс» (Сан-Паулу), «Сан-Паулу» (Сан-Паулу), «Палмейрас» (Сан-Паулу).

Оценки количества болельщиков в Бразилии и мире для каждого клуба 
Оценки количества болельщиков футбольных клубов Бразилии даны на основе следующих источников:
 Института исследования общественного мнения Datafolha (в составе крупнейшего медийного конгломерата Сан-Паулу );
 оценка FOX Sports;
 по данным ФИФА по состоянию на сентябрь 2015 года, пятёрка самых популярных клубов Бразилии выглядит следующим образом: «Фламенго» (33 млн), «Коринтианс» (24 млн), «Сан-Паулу» (15 млн), «Палмейрас» (11,8 млн), «Васко да Гама» (10 млн);
 по данным исследования, опубликованного КОНМЕБОЛ в апреле 2016 года, «Фламенго» и «Коринтианс» возглавляют рейтинг самых популярных клубов Южной Америки с 35 млн и 26,35 млн болельщиками соответственно;
 оценки бразильского издания «Lance!» от мая 2017 года.

Datafolha

FOX Sports

FIFA 
В сентябре 2015 года ФИФА опубликовала рейтинг с самыми популярными футбольными клубами в Бразилии и в мире.

CONMEBOL 
В апреле 2016 года КОНМЕБОЛ разместила на своем официальном сайте список из 24 южноамериканских клубов, с самым большим числом поклонников. Среди них оказалось 5 бразильских команд.

Lance! 
В мае 2017 года бразильское издание «Lance!» опубликовало рейтинг популярности клубов в Бразилии с указанием оценок количества болельщиков.

Популярность по городам Бразилии 
Портал GloboEsporte.com в партнерстве с Facebook проанализировали данные по количеству лайков, полученных страницами клубов в городах по всей Бразилии.

Лидеры в «чужих» городах 
На основе полученных данных определились лидеры по популярности в городах, где не базируется клуб:

Лидеры в крупнейших городах Бразилии 
В данном разделе представлены лидеры популярности в крупнейших городах Бразилии.

См. также 
 Список итальянских футбольных клубов по количеству болельщиков
 Список российских футбольных клубов по количеству болельщиков

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Бразилия
Списки:Футбол по странам